Ош:
 Ош () — город в Киргизии.
 Ош — аэропорт города Ош (Киргизия).
 Центральный стадион «Ош» имени Ахматбека Суюмбаева — стадион города Ош (Киргизия).
 Ош (; ) — город во Франции.
 Ош — округ во Франции в регионе Юг-Пиренеи.
 Ош — коммуна во Франции (департамент Жер).
 Ош — префектура во Франции (департамент Жер).
 «Ош» (или «Ош Жер») — французский регбийный клуб из города Ош.
 Ош () — коммуна во Франции в департаменте Арденны.
 Ош — медведь, священное животное в мифологии коми.
 Ош, Альфонс (1909—1997) — люксембургский политик.
 Ош, Жак (1883—1971) — бельгийский фехтовальщик, художник.
 Ош, Матьё (род. 1999) — люксембургский горнолыжник.

 Ош — французский броненосец, построенный в 1880-х годах.
 Ош — озеро в Архангельской области.

См. также 
 «Ош Баланташ» — футбольный клуб из Мансоа, Гвинея-Бисау.
 Ош-Пандо — археологический памятник в Мордовии.